Идеальная жизнь () — гонконгский фильм 2008 года, режиссёр Хаобай Танг
 Идеальная жизнь () — австралийский триллер 2010 года, режиссёр Йит Сен
 Идеальная жизнь () — американский фильм ужасов 2010 года, режиссёр Йозеф Руснак